chloor, een scheikundig element
 Centiliter, een volume-eenheid
 150, het jaartal in Romeinse cijfers
 Comunione e Liberazione: Gemeenschap en Bevrijding, een katholieke lekenbeweging
 CL, tijdschrift dat de voorloper was van Traces
 CL (Hamburg), een historisch merk van scooters
 een historisch merk van tricars; zie Georgia Knap
 Caseous lymphadenitis, een dierziekte
 Chili, waarvan CL de ISO-landcode is
 .cl, het achtervoegsel van Chileense domeinnamen
 Sri Lanka (het voormalige Ceylon), waarvan CL de landcode op voertuigen is
 Champions League, verschillende sportcompetities, waarvan de UEFA Champions League de bekendste is
 Station Culemborg
 CL (popartiest) een Zuid-Koreaanse popartiest